A Serie A 1932–33-as szezonja volt a 33. elsőosztályú labdarúgó-bajnokság Olaszországban. A Scudettót címvédőként a Juventus nyerte. Ez volt az ötödik bajnoki címük.

Végeredmény

Eredmények

Források 
 Almanacco illustrato del calcio - La storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, 2005

További információk 
 Eredmények az rsssf.com-ról 

Olasz 1
Olasz 1
Serie A szezonok